Dillinger pode ser:

 John Dillinger, o gângster
 Dillinger Four, banda de punk rock norte-americana
 The Dillinger Escape Plan, banda norte-americana de mathcore
 Dillinger (1945), filme de 1945, estrelado por Edmund Lowe e Lawrence Tierney

Desambiguações de sobrenomes